Pavoense – abitanti di Pavão
Pavoense – abitanti di Vila Pavão